Paweł Pawełek (ur. 1893) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 2 sierpnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Paweł Pawełek (ur. 1898) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 21 kwietnia 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy